Televisión sin Fronteras puede referirse a:
 Directiva de Televisión sin Fronteras (1989), piedra angular de la regulación televisiva de la Unión Europea; o
 Iniciativa Legislativa Popular Televisión sin Fronteras (2010), una iniciativa legislativa popular impulsada por Acció Cultural del País Valencià para garantizar la recepción de las emisiones de radio y televisión autonómicas realizadas en alguna de las lenguas cooficiales de España en otras comunidades autónomas que comparten esa lengua.